Красики — название населённых пунктов:

Россия 
 Красики — деревня в Частинском районе Пермского края.
 Красики — деревня в Порховском районе Псковской области.